Лагерев — русская фамилия. Известные носители:

 Лагерев, Александр Валерьевич (род. 1959) — ректор Брянского государственного технического университета
 Лагерев, Валерий Васильевич (1932—2000) — советский учёный
 Лагерев, Владимир Николаевич (род. 1961) — советский и российский футболист